Пилес (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сафор. Занимает площадь 3,90 км². Население — 2842 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 6 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web turística de Gandia y la Safor
 Instituto Valenciano de Estadística
 Safor Noticias
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística
  

Муниципалитеты Валенсии